Henryk XXXVIII Reuß-Plauen (ur. 9 października 1748 w Berlinie, zm. 10 kwietnia 1835 w Jänkendorf) – hrabia Rzeszy, książę, rotmistrz armii pruskiej, hrabia i pan na Plauen (miasto w Saksonii).

Życiorys 
Henryk pochodził z rodu Reuss linii młodszej, której majątki leżały w Saksonii, oraz na Śląsku. Urodził się 09.10.1748 roku w Berlinie w posiadłościach rodu Reuss. Urodził się jako czwarty w kolejności z ośmiorga rodzeństwa, wychowywał się wśród trzech sióstr i pięciu braci.
Był synem Heinricha IX, hrabiego von Plauen, który u Fryderyka II Wielkiego pełnił funkcję królewskiego marszałka dworu i ministra stanu oraz hrabiny Amalii Esperance von Wartensleben-Flodroff. Należał do grona nowoczesnej postępowej szlachty, wykształconej, otwartej na nowe trendy i kochającej przyrodę. Po śmierci ojca w 1780 r. odziedziczył dobra na Śląsku w Kotlinie Jeleniogórskiej.

17 lipca 1784 r. poślubił 28 letnią Henriettę Friederikę Ottilie von Schmettow, która w posagu wniosła wszystkie odziedziczone po ojcu dobra na terenie Staniszowa (niem. Stonsdorf).
W 1786 r. urodziła się córka, która zmarła po narodzeniu; w następstwie komplikacji poporodowych umiera Otylia.
Po jej śmierci rotmistrz królewski stał się dziedzicem rozległych posiadłości na terenie Staniszowa. Krótko po śmierci pierwszej małżonki wstąpił w związek małżeński z hrabianką Joanną von Flechter pania na Klipphausen, Gross-Burkersdorfie (koło Miśni), Bürgendorfie (koło Sieniawki) i Jankendorfie. W 1830 roku nabył posiadłość w Piławie Górnej. Hrabia Henryk XXXVIII zmarł bezpotomnie w 1835 roku w Jankendorf. Został pochowany w Staniszowie na przykościelnym cmentarzyku.

Działalność 
Prowadził liczne inwestycje przemysłowe i gospodarcze. Na terenie posiadłości w Kotlinie jeleniogórskiej buduje dwa pałace z folwarkami, rodową rezydencję otoczoną parkiem na wzór angielski. Sadzi egzotyczne okazy drzew oraz krzewów, zakład stawy i miejsca widokowe, wznosi zamek na górze Grodna. W Staniszowie wybudował gospodę z piwnym ogródkiem, gdzie serwowano cenione piwo „ Englisch Ale”. Z polecenia hrabiego zbudowano szkołę, browar. W 1801 r. w browarze zatrudnił sprowadzonego z Francji piwowara Christiana Gottlieb Koernera, który w 1810 roku opracował recepturę likieru "Echt Stonsdorfer", który w tamtych czasach rozsławił Staniszów.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Tadeusz Steć;Sudety Zachodnie cz. I;Warszawa 1964 r.
 Ulrich Hess: Geschichte Thüringens 1866 bis 1914. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1991, .
 Reinhard Jonscher, Willy Schilling: Kleine thüringische Geschichte. Jenzig-Verlag, 3. Aufl., Jena 2003, .

Urodzeni w 1748
Zmarli w 1835
Niemiecka szlachta
Ludzie związani z Piławą Górną
Ludzie urodzeni w Berlinie